Stollwerck steht für:

 eine ehemalige Schokoladenfabrik, siehe Stollwerck
 ein Mausoleum in Hohenfried in der oberbayerischen Gemeinde Feldkirchen-Westerham, siehe Stollwerck-Mausoleum
 eine Hausbesetzung der ehemaligen Stollwerck-Schokoladenfabrik, siehe Stollwerckbesetzung
 Sammelalbum (Stollwerk)

Stollwerck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Stollwerck (1815–1876), deutscher Schokoladenfabrikant
 Heinrich Stollwerck (1843–1915), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Ludwig Stollwerck (1857–1922), deutscher Unternehmer und Förderer der Filmkunst
 Waltraud Stollwerck, deutsche Behindertensportlerin

Siehe auch:
 Imhoff-Schokoladenmuseum
 Villa Stollwerck